Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 2014 - ženski veleslalom. Zmagala je Tina Maze, drugo mesto je osvojila Anna Fenninger, tretje pa Viktoria Rebensburg.

Rezultati

Viri
 Uradni rezultati

Veleslalom ženske